Primäres Spektrum bezeichnet:
 in der technischen Optik Farbsäume bei nicht farbkorrigierter Abbildung, siehe Sekundäres Spektrum
 in der Röntgenspektroskopie das Spektrum, welches sich durch Anregung mit Elektronen ergibt, also ein von Bremsstrahlung überlagertes charakteristisches Spektrum